Okręty US Navy o nazwie USS "Loyalty":

 Pierwszy "Loyalty" (AMc-88) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor. Był w służbie w latach 1944-1945.
 Drugi "Loyalty" (AM-457) był trałowcem typu Aggressive. Wszedł do służby w 1954 i został skreślony z listy okrętów w 1972.

Loyalty